Brioschi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Brioschi (18. Jahrhundert), italienischer Komponist
 Francesco Brioschi (1824–1897), italienischer Mathematiker
 Giuseppe Brioschi (1802–1856), österreichischer Dekorationsmaler
 Carlo Brioschi (Astronom) (1782–1833), italienischer Astronom
 Carlo Brioschi (1826–1895), österreichischer Maler 
 Othmar Brioschi (1854–1912), österreichischer Maler
 Anton Brioschi (1855–1920), österreichischer Maler